Дубко́в:
 Дубков — древняя крепость в Псковской области.
 Дубков, Михаил Георгиевич (1893—1950) — советский военачальник, генерал-майор.